Osoby:
 Gottfried Wilhelm Leibniz – niemiecki matematyk, filozof i polihistor

Inne:
 Leibniz – herbatniki produkowane przez Bahlsen
 (5149) Leibniz – asteroida

Zobacz też:
 Pik Leibniz
 Leibnitz